Андрес Рентерія (* 1993) — колумбійський футболіст, нападник.
 Васон Рентерія (* 1985) — колумбійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Деліо Гамбоа Рентерія (1936—2018) — колумбійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Едгар Рентерія (* 1975) — колумбійський бейсболіст.
 Еміліо Рентерія (* 1984) — венесуельський футболіст, нападник.
 Жаклін Рентерія (* 1986) — колумбійська борчиня, олімпійська медалістка.
 Карлос Рентерія (* 1986) — колумбійський футболіст, нападник.
 Луїс Рентерія (1988—2014) — панамський футболіст.
 Хесус Рентерія (* 1934) — іспанський футболіст, захисник.

 Еррентерія, Рентерія — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Гіпускоа.